Asian Five Nations 2014 (z powodów sponsorskich HSBC Asian 5 Nations 2014) – siódma edycja corocznego turnieju organizowanego pod auspicjami ARFU dla azjatyckich męskich reprezentacji rugby union. Turnieje w ramach niższych od Top 5 dywizji odbywały się od kwietnia do czerwca 2014 roku.

System rozgrywek 
Od 2015 roku azjatyckie rozgrywki zostaną zreorganizowane. W 2014 roku z Top 5 relegowane zostaną dwa zespoły, bowiem w najwyższej klasie rozgrywkowej trzy zespoły będą rywalizować systemem kołowym. Czterozespołowa Dywizja 1 rozgrywała zawody w dwóch parach, których zwycięzcy utrzymali się na tym poziomie rozgrywek i w kolejnej edycji będą rywalizować z dwoma spadkowiczami z Top 5. Ubiegłoroczne Dywizje 3 i 4 zostały zreorganizowane w dwie geograficznie wydzielone grupy Dywizji 3, a rozgrywki toczyły się w formie turnieju play-off – zwycięzcy półfinałów walczyli o triumf w zawodach. Trzy najniżej sklasyfikowane zespoły rywalizowały natomiast systemem kołowym w nowej Dywizji 4.

Dywizja 1 

Zawody w Dywizji 1 zostały rozegrane z udziałem czterech zespołów. W przeciwieństwie do poprzednich edycji rywalizacja nie odbyła się ani systemem kołowym, ani systemem pucharowym, lecz drużyny zostały według rozstawienia podzielone na dwie pary walczące o utrzymanie się na tym poziomie rozgrywek. Zwycięzcy obu spotkań pozostali w Dywizji 1, a w 2015 roku dołączyły do nich dwie najsłabsze drużyny z Top 5, przegrani zaś spadli do Dywizji 2.

W pierwszym ze spotkań najwyżej rozstawiona reprezentacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich niespodziewanie uległa beniaminkowi rozgrywek, Singapurowi, w drugim zaś Kazachstan pokonał Chińskie Tajpej.

Dywizja 2 

Turniej Dywizji 2 odbył się w Doha w ciągu dwóch meczowych dni pomiędzy 20 a 23 maja 2014 roku i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym. Zwycięzcy meczów półfinałowych utrzymali się na tym poziomie rozgrywek, przegrani spadli do Dywizji 3, zaś w turnieju triumfowała reprezentacja Malezji.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Dywizja 3

Dywizja 3 Wschód 

Turniej wschodniej Dywizji 3 odbył się w Wientian w ciągu dwóch meczowych dni pomiędzy 29 a 31 maja 2014 roku i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym. W zawodach triumfowali Chińczycy.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Dywizja 3 Zachód 

Turniej zachodniej Dywizji 3 odbył się w Lahaur w ciągu dwóch meczowych dni pomiędzy 19 a 22 czerwca 2014 roku i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Dywizja 4 

Turniej Dywizji 4 odbył się w Bandar Seri Begawan w ciągu trzech meczowych dni pomiędzy 17 a 21 czerwca 2014 roku i wzięły w nim udział trzy zespoły rywalizujące systemem kołowym.

Tabela

Mecze

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Oficjalna strona ARFU

Asian Five Nations
2014 w rugby union
2014 w Azji